Dirk Bogarde (1921–1999), Brits acteur en schrijver
 Lamare Bogarde (2004), Nederlands-Surinaams voetballer
 Melayro Bogarde (2002), Nederlands-Surinaams voetballer
 Winston Bogarde (1970), Nederlands-Surinaams voetballer en voetbaltrainer